De Serie A 1966/67 was het 64ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 36ste seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers 
 18: Gigi Riva (Cagliari)
 17: Sandro Mazzola (Inter)
 16: Kurt Hamrin (Fiorentina)

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1966/67